Sutton může být:

 Sutton (londýnský obvod) – městský obvod na jihu Londýna
 Sutton County – okres ve státě Texas v USA

příjmení
 May Suttonová (1886–1975) – americká tenistka anglického původu

Externí odkazy